Bright Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bright Lake (Arkansas)
 Bright Lake (Florida)
 Bright Lake (Crawford County, Michigan)
 Bright Lake (Leelanau County, Michigan)
 Bright Lake (Lake County, Minnesota)
 Bright Lake (Martin County, Minnesota)
 Bright Lake (Marquette County, Wisconsin)
 Bright Lake (St. Croix County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Bright